Synagogi w Józefowie:
 Synagoga przy ul. Uroczej 6
 Synagoga przy ul. Wiślanej 5

Zobacz też:
 Willa Jakubówka – często, błędnie uważana za synagogę